Les pipits sont des oiseaux concernant plusieurs genres de la famille des Motacillidae.

Liste des espèces 
D'après la classification de référence (version 2.5, 2010) du Congrès ornithologique international (ordre alphabétique) et la Commission internationale des noms français des oiseaux :
 Pipit à dos olive – Anthus hodgsoni
 Pipit à dos uni – Anthus leucophrys
 Pipit à gorge jaune – Anthus chloris
 Pipit à gorge rousse – Anthus cervinus
 Pipit à long bec – Anthus similis
 Pipit à longue queue – Anthus longicaudatus
 Pipit à longues pattes – Anthus pallidiventris
 Pipit à plastron – Anthus furcatus
 Pipit à queue courte – Anthus brachyurus
 Pipit à raies larges – Anthus latistriatus
 Pipit africain – Anthus cinnamomeus
 Pipit alticole – Anthus hoeschi
 Pipit antarctique – Anthus antarcticus
 Pipit austral – Anthus australis
 Pipit cafre – Anthus caffer
 Pipit correndera – Anthus correndera
 Pipit d'Amérique – Anthus rubescens
 Pipit de Berthelot – Anthus berthelotii
 Pipit de Godlewski – Anthus godlewskii
 Pipit de Hellmayr – Anthus hellmayri
 Pipit de Kimberley – Anthus pseudosimilis
 Pipit de la Petchora – Anthus gustavi
 Pipit de Melinda – Anthus melindae
 Pipit de Nouvelle-Guinée – Anthus gutturalis
 Pipit de Nouvelle-Zélande – Anthus novaeseelandiae
 Pipit de Richard – Anthus richardi
 Pipit de Sokoke – Anthus sokokensis
 Pipit de Sprague – Anthus spragueii
 Pipit de Sundevall – Anthus lineiventris
 Pipit des arbres – Anthus trivialis
 Pipit des Nilgiri – Anthus nilghiriensis
 Pipit des rochers – Anthus crenatus
 Pipit doré – Anthus tenellus
 Pipit du Chaco – Anthus chacoensis
 Pipit du páramo – Anthus bogotensis
 Pipit du Vaal – Anthus vaalensis
 Pipit farlouse – Anthus pratensis
 Pipit forestier – Anthus nyassae
 Pipit jaunâtre – Anthus lutescens
 Pipit maritime – Anthus petrosus
 Pipit montagnard – Anthus sylvanus
 Pipit ocré – Anthus nattereri
 Pipit rosé – Anthus roseatus
 Pipit rousseline – Anthus campestris
 Pipit rousset – Anthus rufulus
 Pipit spioncelle – Anthus spinoletta

Il existe également le Pipit austral (Anthus australis), quelquefois considéré comme une sous-espèce du Pipit de Nouvelle-Zélande (Anthus novaeseelandiae).

Nom d'oiseau ambigu